Österholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österholmen (Vårdö, Åland), 
 Österholmen, Houtskär, Åboland, 
 Österholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Österholmen (sydväst om Strömsö, Raseborg), Nyland, 
 Österholmen (sydost om Strömsö, Raseborg), Nyland,

Se även
Österholm
Österholmarna
Västerholmen